Гассій Валерій Дмитрович (* 22 квітня 1949, Коломия, Івано-Франківська обл. — 1 лютого 2004) — радянський гандболіст українського походження.
 Гасій, Гассій — хімічний елемент.